Fjellner ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Fjellner (1795–1876), schwedisch-samischer Dichter und Geschichtensammler
 Christofer Fjellner (* 1976), schwedischer Politiker, MdEP